А́нна Серге́евна Че́пелева (26 июня 1984, Волжский, СССР) — российская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На Олимпийских играх в Сиднее Анна выиграла серебряную медаль в командном первенстве. В абсолютном первенстве она стала 84-й, в вольных упражнениях 27-й, в опорном прыжке 14-й.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнасты России
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Заслуженные мастера спорта России
Выпускники Волгоградской академии физической культуры